Глинщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глинщина — деревня в Поставском районе Витебской области.

Украина 
 Глинщина — село в Прилукском районе Черниговской области.